Plaats in Indonesië
 Teungoh (Blang Mangat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lhokseumawe in de provincie Atjeh
 Teungoh (Panteraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie Jaya in de provincie Atjeh
 Teungoh (Samudera), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh
 Teungoh (Syamtalira Aron), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh